Wendlberg ist der Name folgender Orte:

 Wendlberg (Fürstenstein), Ortsteil von Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Wendlberg (Gemeinde Berndorf), Ortsteil von Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg